Абу Гараз (пол. Abu Haraz) — повнометражний фільм відзнятий режисером Мацеєм Дригасом.

 Гараз Іван Вікторович (30 жовтня 1981) — полковник Збройних сил України.